Вацлав Борови (1890—1950) — польський літературознавець, літературний критик, професор Варшавського Університету.

Борови-Ляс — село в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства.
 Борови-Млин
 Злакув-Борови — село в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства.
 Каменьчик-Борови — село в гміні Боґути-П'янкі Островського повіту Мазовецького воєводства.
 Сойчин-Борови — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства.
 Щавін-Борови-Весь — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства.
 Щавін-Борови-Кольонія — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства.

Див. також 
 Боровий